Il singolare del DFS Classic 1993 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1993.

Brenda Schultz era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Lori McNeil ha battuto in finale, 6–4, 2–6, 6–3 Zina Garrison.

Teste di serie

  Martina Navrátilová (terzo turno)
  Amanda Coetzer (terzo turno)
  Nathalie Tauziat (quarti di finale)
  Zina Garrison (finale)
  Lori McNeil (Campionessa)
  Patty Fendick (secondo turno)
  Pam Shriver (quarti di finale)
  Larisa Neiland (semifinali)

 Mana Endō (terzo turno)
 Linda Wild (primo turno)
 Ginger Helgeson (primo turno)
 Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Kimberly Po (secondo turno)
 Elna Reinach (terzo turno)
 Chanda Rubin (semifinali)
 Manon Bollegraf (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 1993